Артур Дейл Трендал (, 28 марта 1909 — 13 ноября 1995) — австралийский историк искусства и археолог античности.

Артур Дейл Трендал родился в Новой Зеландии. Образование получил в университете Отаго (1926—1929 годы) и Кембриджском университете (1931—1933). Сотрудничал с Сиднейским университетом и Австралийским национальным университетом. Занимал должность вице-канцлера и магистра университетского здания последнего учреждения.

Работы Артура Дейла Трендала по идентификации отдельных древнегреческих вазописцов апулийской школы были оценены несколькими научными премиями и званием папского рыцарства.

Избранные работы 
 Paestan Pottery. A Study of the Red-Figured Vases of Paestum (London 1936)
 Frühitaliotische Vasen. Bilder griechischer Vasen 12 (Leipzig 1938)
 Vasi antichi dipinti del Vaticano. Vasi italioti ed etruschi a figure rosse (Città del Vaticano 1953)
 Phlyax vases. 2. ed. (London 1967) (University of London. Institute of Classical Studies. Bulletin supplements, 19)
 The red-figured vases of Lucania, Campania and Sicily [2 Bde.] (Oxford 1967)
 mit T. B. L. Webster: Illustrations of Greek drama (London 1971)
 Early South Italian vase-painting. Revised 1973 (Mainz 1974)
 The red-figured vases of Apulia, 1. Early and Middle Apulian (Oxford 1978)
 The red-figured vases of Apulia, 2. Late Apulian. Indexes (Oxford 1982)
 The red-figured vases of Lucania, Campania and Sicily. Third supplement. Consolidated (London 1983) (University of London. Institute of Classical Studies. Bulletin supplements, 41)
 mit Alexander Cambitoglou: First supplement to the red-figured vases of Apulia (London 1983) (University of London. Institute of Classical Studies. Bulletin supplements, 42)
 mit Ian McPhee: Greek red-figured fish-plates (Basel 1987) (Antike Kunst. Beihefte, 14)
 The red-figured vases of Paestum (Rom 1987)
 Red figure vases of South Italy and Sicily. A handbook. London, Thames and Hudson 1989 = Rotfigurige Vasen aus Unteritalien und Sizilien. Ein Handbuch. Mainz, Zabern 1991. ISBN 3-8053-1111-7
 mit Ian McPhee: Addenda to «Greek red-figured fish-plates». In: Antike Kunst 33 (1990) 31-51
 mit Alexander Cambitoglou: Second supplement to the red-figured vases of Apulia, 1-3 (London 1991-92) (University of London. Institute of Classical Studies. Bulletin supplements, 60)

Оценка работ 
 Alexander Cambitoglou (Hrsg.): Studies in honour of Arthur Dale Trendall (Sydney 1979)
 Arthur Dale Trendall. Bibliography 1934—1987. In: Greek colonists and native populations. Proceedings of the First Australian Congress of Classical Archaeology, Sydney 9 — 14 July 1985 (Canberra 1990) 649—655.
 The Times (London), 4. Dezember 1995
 John Richard Green, Ian McPhee: «Kein Wort von ihnen, schau und geh vorüber». Zum Tod von Arthur Dale Trendall. In: Antike Welt 27 (1996) 67-68.
 Henri Metzger: Arthur Dale Trendall, 1909—1995. In: Revue archéologique 1996, 411—413.
 L. Cozza Luzi: Arthur Dale Trendall, 1909—1995. In: Atti della Pontificia academia romana di Archeologia. Rendiconti 70 (1997-98) 321—322.

Примечания

Ссылки 
 A Biographical Dictionary of Historic Scholars, Museum Professionals and Academic Historians of Art

Археологи Австралии
Историки Австралии
Археологи по алфавиту
Историки по алфавиту
Криптографы Австралии
Награждённые медалью Кеньона
Выпускники Университета Отаго
Почётные доктора Сиднейского университета